

Persone 
Giancarlo Majorino, poeta, insegnante e drammaturgo italiano 
Pierfrancesco Majorino,  politico italiano 
Tina Majorino, attrice statunitense

Pagine correlate
Maiorino